La Bastide (Var)
 La Bastide (Pirineus Orientais)

Desambiguações de topônimos